Rebounding (von engl. to rebound = abprallen, abspringen, ausfedern) ist ein Begriff aus dem Sport.

Er wird wie folgt verwendet:
Rebounding (Fangen von Rebounds im Basketball)
Rebounding (Fitnessübungen mit dem  Trampolin)

Siehe auch:
Rebound